Bas Mulder (pater) (1931-2020), een Nederlands-Surinaams geestelijke en sporter
 Bas Mulder (musicus) (1968), een Nederlands pianist, componist, arrangeur en producer